Административното деление на Мавритания включва 12 вилаета и столичен окръг Нуакшот. Всеки от вилаетите от своя страна се разделя на департаменти, като общият им брой е 44.